Municipio de Garner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garner (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Garner (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Garner (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Golden Valley.
 Municipio de Garner (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.